Linnonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Linnonsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Linnonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar